No Brains – cortometraggio del 1922 diretto da Tom Buckingham
No Brains – cortometraggio del 1922 diretto da Ward Hayes